Johanna Hagström – fondista svedese
 Göte Hagström – siepista e mezzofondista svedese
 Mårten Hagström – chitarrista svedese